|-
| 148901 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148902 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148903 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148904 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148905 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148906 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148907 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148908 - ||  || 9 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148909 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148910 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148911 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148912 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148913 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148914 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148915 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148916 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148917 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148918 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148919 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148920 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148921 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148922 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148923 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148924 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148925 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148926 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148927 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148928 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148929 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148930 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148931 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148932 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148933 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148934 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148935 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148936 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148937 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148938 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148939 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148940 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148941 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148942 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148943 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148944 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148945 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148946 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148947 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148948 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148949 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148950 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148951 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148952 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148953 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148954 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148955 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148956 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148957 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148958 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148959 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148960 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148961 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148962 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148963 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148964 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148965 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148966 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148967 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148968 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148969 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148970 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148971 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148972 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148973 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148974 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148975 - ||  || 9 decembrie 2001 ||  || , , 
|-
| 148976 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148977 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148978 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148979 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148980 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148981 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148982 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148983 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148984 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148985 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148986 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148987 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148988 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148989 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148990 - ||  || 17 decembrie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 148991 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148992 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148993 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148994 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148995 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148996 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148997 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148998 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148999 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 149000 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-